Армения на зимних Олимпийских играх 2022 года была представлена шестью спортсменами в двух видах спорта. Право нести национальный флаг на церемонии открытия Игр было доверено фигуристке Тине Гарабедян и лыжнику Микаелу Микаеляну. По итогам соревнований сборная Армении, принимавшая участие в своих восьмых зимних Олимпийских играх, вновь осталась без медалей.

Состав сборной 

  Горнолыжный спорт
 Арутюн Арутюнян

  Лыжные гонки
 Микаел Микаелян
 Катя Галстян
 Ангелина Мурадян

  Фигурное катание
 Симон Пру-Сенекаль
 Тина Гарабедян

Горные лыжи 

Соответствуя базовым квалификационным стандартам, Армения квалифицировала одного горнолыжника мужского пола.

Мужчины

Лыжные гонки 

Армения квалифицировала одного мужчину и двух женщин-лыжников по пересеченной местности.
Мужчины
 Микаэль Микаелян
Женщины
 Катя Галстян
 Ангелина Мурадян

Фигурное катание

Примечания 

Страны_на_зимних_Олимпийских_играх_2022_года
Армения_на_Олимпийских_играх